McCurry ist der Name von

 Linda McCurry (* 1955), britische Sprinterin
 Steve McCurry (* 1950), US-amerikanischer Fotograf und Fotojournalist